John Batchelor ist der Name folgender Personen:

* John Batchelor (Missionar) (1855–1944), britischer Missionar
 John Batchelor (Anglist) (* 1942), britischer Anglist 
 John Batchelor (Schauspieler) (John David Batchelor; * 1969), australischer Schauspieler 
 John Calvin Batchelor (* 1948), US-amerikanischer Autor